Моро́зов — хутор в Фатежском районе Курской области. Входит в состав Солдатского сельсовета.

География 
Расположен в 18 км к юго-западу от Фатежа на левом берегу реки Руды. Разделён на 2 части заболоченной балкой Степной Лог, выходящей к реке Руде. К северо-востоку от хутора находится урочище Отрезное.

 Климат
Морозов, как и весь район, расположен в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

Этимология 
Получил название от фамилии жителей хутора — Морозовых.

История 
Возник как отдалённая часть села Верхние Халчи. Из-за своей отдалённости 24 апреля 1919 года был выделен в самостоятельный населённый пункт. В то время хутор состоял из 22 подворий. 

С 1928 года в составе Фатежского района. В 1937 году в хуторе было 67 дворов. Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по февраль 1943 года, находился в зоне немецко-фашистской оккупации. По данным 1955 года в хуторе находилась центральная усадьба колхоза имени Дзержинского.

С 1920-х годов до 2010 года Морозов входил в состав Шуклинского сельсовета, после упразднения которого был передан в Солдатский сельсовет.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В хуторе 39 домов.

Транспорт 
Морозов находится в 15 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 14 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), на автодорогe межмуниципального значения  (38К-038 — Солдатское — Шуклино), в 26 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 552 км (линия Навля — Льгов I).

В 158 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Фатежского района